

Прізвище 

 Джон Веслі (1703–1791) — засновник Методистської церкви.
 Крістофер Веслі (нар. 1987) — німецький хокеїст на траві, олімпійський чемпіон.
 Пол Веслі (нар. 1982) — американський актор і продюсер. Відомий за Стефана Сальваторе з телесеріалу «Щоденники вампіра».

Ім'я 

 Веслі Верхук (нар. 1986) — нідерландський футболіст, фланговий півзахисник клубу «Феєнорд».
 Веслі Кларк (нар. 1944) — генерал армії США у відставці.
 Веслі Рагглз (1889–1972) — американський режисер.
 Веслі Снайпс (нар. 1962) — американський актор, продюсер, актор бойових мистецтв.
 Веслі Снейдер (нар. 1984, Утрехт, Нідерланди) — нідерландський футболіст.
 Веслі Со — філіппінський шахіст, гросмейстер (2007).
 Джон Веслі Гаят (1837–1920) — американський винахідник. Відомий завдяки винайденню целулоїда.
 Шерберн Веслі Бернгем (1838–1921) — американський астроном.

Топонім

Веслі — місто, штат Айова
 Веслі — місто, штат Мен

Інше 
 Методистський собор Веслі () — протестантська церква в Кумасі, Гана.
 Весліанський університет Огайо

Див. також 
 Вестлі Гаф (нар. 1988) — новозеландський велогонщик, олімпійський медаліст.

Англійські прізвища
Англійські імена